Velika nagrada Španije 2003 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2003. Odvijala se je 4. maja 2003.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 65
| 1:33:46,933
| 1
| 10
|-
! 2
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 65
| + 5,716 s
| 3
| 8
|-
! 3
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 65
| + 18,001 s
| 2
| 6
|-
! 4
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 65
| + 1:02,022
| 9
| 5
|-
! 5
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 64
| +1 krog
| 7
| 4
|-
! 6
| 21
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 64
| +1 krog
| 13
| 3
|-
! 7
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 64
| +1 krog
| 12
| 2
|-
! 8
| 12
|  Ralph Firman
| Jordan-Ford
| 63
| +2 kroga
| 15
| 1
|-
! 9
| 17
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 63
| +2 kroga
| 5
|  
|-
! 10
| 9
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 63
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 11
| 18
|  Justin Wilson
| Minardi-Cosworth
| 63
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 12
| 19
|  Jos Verstappen
| Minardi-Cosworth
| 62
| +3 krogi
| 19
|  
|-
! Ods
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Ford
| 43
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 20
|  Olivier Panis
| Toyota
| 41
| Menjalnik
| 6
|  
|-
! Ods
| 10
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Petronas
| 38
| Vzmetenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 17
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 16
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 12
| El. sistem
| 11
|  
|-
! Ods
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 0
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 15
|  Antônio Pizzonia
| Jaguar-Cosworth
| 0
| Št. elektronika
| 16
|  
|-
! Ods
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 0
| Trčenje
| 20
|  
|}

Opombe 
Ferrari je prvič dirkal z dirkalnikom F2003-GA. GA zaradi nedavne smrti šefa Fiata Gianna Agnellija.

Formula 1 sezona 2003
2003